Georges Colomb, connu en botanique sous son nom mais connu également sous le nom de Christophe, (1856-1945), précurseur de la bande dessinée en France ;
 Georges Colomb (né en 1953), missionnaire et évêque français. .